Сарулешти има више значења:

 Сарулешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Сарулешти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Сарулешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Сарулешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Сарулешти (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији